Чирпан:

 Чирпан — город в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Чирпан.
 Чирпан — община в Болгарии. Входит в состав Старозагорской области.
 Чирпан, Хаты (1890—1956) — турецкий политик.